Schlich steht für:

 Schlich, Ortsteil von Langerwehe im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schlich (Jüchen), Ortsteil der Stadt Jüchen im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Schlich, Ortsteil von Glehn (Korschenbroich) im Rhein-Kreis Neuss
 Schlich (Erz), durch nasse Aufbereitung konzentriertes Erz oder Schleiferschlamm

Schlich ist der Familienname folgender Personen:
 Elmar Schlich (* 1951), von 1993 bis 2014 Professor für Prozesstechnik in Lebensmittel- und Dienstleistungsbetrieben an der Justus-Liebig-Universität Gießen
 Michaela Schlich (* 1967), Ernährungswissenschaftlerin, apl. Professorin für das Fach Ernährungs- und Verbraucherbildung an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz
 Helmut Schlich (1935–2015), deutscher Kaufmann, Bundesdirektor des deutschen Mieterbundes
 Kaspar Schlich, fiktive Person in der Bildergeschichte Plisch und Plum
 Thomas Schlich (* 1962), deutscher Medizinhistoriker in Kanada
 William Schlich (1840–1925), deutsch-britischer Forstwissenschaftler

Siehe auch: